Ԛ — літера кириличної абетки.
 Q — літера латинської абетки.
 Q — символ, яким позначається амінокислота глутамін.
 Q — символ гватемальського кетсаля.
 Мінерал Q — складний сульфід.
 Q — британський музичний журнал-щомісячник.
 Q — назва раси у фантастичному телесеріалі Зоряний шлях.